Иван Радулов може да се отнася за:

 Иван Радулов (1876 – 1942), български революционер;
 Иван Радулов (р. 1939), български шахматист.